A Equipe Dominicana de Copa Davis representa República Dominicana na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federación Dominicana de Tenis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe de Dominicana)

Republica Dominicana